Романтик может означать:

 Романтик — увлеченный романтикой.
 Романтик — поселок в Карачаево-Черкессии в 10 км к западу от (Архыза).
 Романтик — торговая марка магнитофонов

См. также 
 Романтики